Parler – famiglia di architetti tedeschi
 Petr Parléř – architetto tedesco
 Heinrich Parler – architetto tedesco
 6550 Parléř – asteroide della fascia principale
 Parler  – social network